Каждая команда, участвующая в Кубке африканских наций 2013 должна представить список из 23 игроков, три из которых должны быть вратарями.

Группа A

Ангола 
Главный тренер сборной Анголы Густаво Феррин огласил список из 23 игроков 8 января 2013.

Кабо-Верде 
Главный тренер сборной Кабо-Верде Лусиу Антунеш огласил список из 23 игроков 18 декабря 2012.

Марокко 
Главный тренер сборной Марокко Рашид Таусси огласил список из 23 игроков 10 января 2013.

ЮАР 
Главный тренер сборной ЮАР Гордон Игесунд огласил список из 23 игроков 30 декабря 2012.

Группа B

Гана 
Главный тренер сборной Ганы Джеймс Квеси Аппиа огласил окончательный состав из 23 игроков 9 января 2013.

ДР Конго 
Главный тренер сборной ДР Конго Клод Ле Руа огласил окончательный состав из 23 игроков 9 января 2013.

Мали 
Главный тренер сборной Мали Патрис Картерон огласил окончательный состав из 23 игроков 9 января 2013.

Нигер 
Главный тренер сборной Нигера Гернот Рор огласил окончательный состав из 23 игроков 7 января 2013.

Группа C

Буркина-Фасо 
Главный тренер сборной Буркина-Фасо Паул Пут огласил окончательный состав из 23 игроков 8 января 2013.

Замбия 
Главный тренер сборной Замбии Эрве Ренар огласил окончательный состав из 23 игроков 8 января 2013.

Нигерия 
Главный тренер сборной Нигерии Стивен Кеши огласил окончательный состав из 23 игроков 10 января 2013.

Эфиопия 
Главный тренер сборной Эфиопии Севнет Бишав огласил окончательный состав из 23 игроков 2 января 2013.

Группа D

Алжир 
Главный тренер сборной Алжира Вахид Халилходжич огласил окончательный состав из 23 игроков 11 января 2013.

Кот-д’Ивуар 
Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Сабри Лямуши огласил окончательный состав из 23 игроков 28 декабря 2012.

Того 
Главный тренер сборной Того Дидье Сикс огласил окончательный состав из 23 игроков 10 января 2013.

Тунис 
Главный тренер сборной Туниса Сами Трабельси огласил окончательный состав из 23 игроков 10 января 2013.

Примечания 

2013